Герман Шрёдер (; ,  — , ) — немецкий музыковед, музыкальный педагог и композитор. Сын скрипача Карла Шрёдера (1816—1890), брат Карла и Альвина Шрёдеров.

Учился у своего отца, затем в Магдебурге у Августа Риттера. В 1869—1873 гг. играл первую скрипку в семейном квартете братьев Шрёдеров (помимо Карла на виолончели и Альвина на альте, вторую скрипку играл ещё один брат, Франц). Обосновавшись в Берлине, в 1873 году открыл собственную музыкальную школу. С 1885 г. преподавал скрипку в Королевском институте церковной музыки, в дальнейшем также заместитель директора. Активный деятель Берлинского союза музыкантов.

Автор немногочисленных камерных произведений преимущественно учебного назначения, в том числе четырёх струнных квартетов и трёх фортепианных трио. Наиболее значительный теоретический труд Шрёдера — монография «Симметричное обращение в музыке» (; 1902). Опубликовал также учебно-справочное пособие «Искусство игры на скрипке» (; 1887), для потсдамского Института заочного образования по методу Рустина () написал учебное пособие по инструментовке (1902).

Литература 
 Christiane Wiesenfeldt. Schröder, Familie // MGG Online

Музыковеды Германии
Музыкальные педагоги Германии